

Persone 
 Otto Ferdinand von Traun (1677-1748) – militare austriaco
 Friedrich Traun (1876-1908) – tennista e atleta tedesco

Storia 
 Abensberg und Traun – casato nobiliare originario dell'Alta Austria

Geografia

Austria 
 Traun – città nel distretto di Linz-Land (Alta Austria)
 Traun – fiume dell'Austria tributario del Danubio

Germania 
 Traun – frazione di Schmieritz, comune nel circondario della Saale-Orla (Turingia)